Hesse-Darmstadt, Hesse-Darmstádio ou Hesse-Darmestádio, em alemão Hessen-Darmstadt, pode referir-se a:

 Condado de Hesse-Darmstadt (1567-1806) - um estado vassalo do Sacro Império Romano-Germânico
 Grão-ducado de Hesse (1806-1918) - estado formado após a dissolução do Sacro Império Romano-Germânico, depois membro da Confederação Germânica e mais tarde do Império Alemão
 Estado Popular de Hesse (1918-1945) - estado criado após a abolição do Império Alemão

Desambiguação